Balletto kan som auktorsförkortning betyda:

 Emilio Balletto
 Cesare Balletto

Robotskapade auktorsförkortningar